Avenida Inca Garcilaso de la Vega puede referirse a:

 La avenida Inca Garcilaso de la Vega, también llamada avenida Wilson, vía de la ciudad de Lima (Perú).
 La avenida Inca Garcilaso de la Vega, vía de la ciudad de Cuzco (Perú).